Loyd – variante del nome proprio di persona inglese maschile Lloyd
 Jewell Loyd – cestista statunitense
 Samuel Loyd – scacchista, compositore di scacchi e creatore di enigmi matematici statunitense
 Zach Loyd – calciatore statunitense